Озеро Шалкар ():

 Шалкар (Челкар) — солоноватое озеро в Западно-Казахстанской области Казахстана.
 Шалкар и Старый Шалкар — озёра в Шалкарском районе Актюбинской области Казахстана. 
 Шалкар (Челкар) — солоноватое озеро в Северно-Казахстанской области.